Kühár István (1882–1925) magyarországi szlovén etnográfiai gyűjtő, író
 Kühár István (1887–1922) magyarországi szlovén római katolikus pap, szerkesztő